W Rumunii
 Mărgineni – gmina w okręgu Bacău
 Mărgineni – wieś w okręgu Alba, w gminie Sălciua
 Mărgineni – wieś w okręgu Bacău, w gminie Mărgineni
 Mărgineni – wieś w okręgu Braszów, w gminie Hârseni
 Mărgineni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Valea Mare